Александр Трипольский:
 Трипольский, Александр Владимирович (1902—1949) — советский подводник, Герой Советского Союза.
 Трипольский, Александр Кириллович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4458; 18 декабря 1830.